Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 220001–221000.

220001–220100

220101–220200

220201–220300

220301–220400

220401–220500

220501–220600

220601–220700

220701–220800

220801–220900

220901–221000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (220001)-(225000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (220001-221000)